Phantom Power může být:

 Phantom Power (album, Rick Wakeman) – album Ricka Wakemana z roku 1990
 Phantom Power (album, The Tragically Hip) – album skupiny The Tragically Hip z roku 1998
 Phantom Power (album, Super Furry Animals) – album skupiny Super Furry Animals z roku 2003